Футбольный клуб «Пекинский технологический университет» () — китайский футбольный клуб, выступающий во Второй лиге Китая по футболу. Представляет город Пекин. Домашний стадион команды — стадион Пекинского политехнического университета.

История 
Клуб был основан в 2000 году, в настоящее время владельцем является Пекинский технологический университет. Все игроки команды являются студентами данного учебного заведения, в том числе и студенты-иностранцы. До попадания в профессиональную лигу, команда выиграла 4 чемпионата Китая по футболу среди высших учебных заведений. С 2007 года выступает в Лиге Цзя-А Китайской футбольной Ассоциации.

Изменение названия 
 2000—2006: Пекинский университет (北京理工大学)
 2007—2008: Команда патриотов Пекинского университета (北京爱国者大学生)
 2009: Пекинский университет Гуйжэньу (北京贵人鸟大学生)
 2010: Пекинский политехнический университет (北京理工大学)
 2011: Команда Пекинского университета 361° (北京361°大学生)
 2012: Команда Пекинского технологического университета (北京理工大学足球队)

Достижения 
 По состоянию на конец сезона 2012

За всё время выступлений в профессиональном спорте

Текущий состав

Тренерский штаб 
 Главный тренер:  Бянь Лицзюнь
 Тренер вратарей:  Юй Фэй
 Тренер по физподготовке:  Юань Вэй
 Врач команды:  Чжай Тецзинь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  (кит.)
  Играй вместе с BIT! 

Футбольные клубы Китая